Cimmeria – terra di origine dei Cimmeri, nell'odierna Penisola di Crimea
 Cimmeria – microcontinente storico, attualmente costituente alcune parti dell'Asia centrale
 Cimmeria – regione immaginaria, luogo di provenienza di Conan il cimmero nelle opere di Robert E. Howard
 Cimmeria – poesia scritta da Robert E. Howard nel 1932
 Cimmeria – pianeta immaginario dell'universo di Stargate
 1307 Cimmeria – asteroide della fascia principale